O evento espada individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 19 e 22 de julho.

Medalhistas
A italiana Mara Navarria conquistou o ouro ao superar a medalhista olímpica Ana Maria Brânză, da Romênia. O pódio foi completado pela suíça Laura Staehli e pela estadunidense Courtney Hurley, ambas foram eliminadas nas semifinais.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas
 
 

Espada individual feminino